Kazatxi (Krilóvskaia), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kazatxi (Lóssevo), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kazatxi (Platnírovskaia), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia